Ел Саградо има више значења:

 Ел Саградо, Ла Викторија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саградо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику